Sternau ist der Beiname folgender Personen:

 Alfred Sternau (1890–1943), deutscher Jurist und Filmproduzent.
 Anselm Franz von Bentzel-Sternau (1738–1786), Minister von Kurmainz, Kurator und Reorganisator der Alten Universität Mainz
 Carl von Benzel-Sternau (1774–1832), kurpfälzischer und badischer Beamter
 Karl Christian Ernst von Bentzel-Sternau (1767–1849), deutscher Staatsmann, Herausgeber und Schriftsteller

C. O. Sternau ist das Pseudonym folgender Person:
 Otto Julius Inkermann (1823–1862), deutscher Schriftsteller und Buchhändler